Существует несколько Unix-подобных операционных систем, основанных на Berkeley Software Distribution (BSD). Наиболее известными потомками являются системы FreeBSD, OpenBSD и NetBSD, созданные на основе 386BSD и 4.4BSD-Lite. NetBSD и FreeBSD появились в 1993 году, OpenBSD отделилась от NetBSD в 1995-м.

Большинство современных BSD-систем имеет открытый код под лицензией BSD. Из проприетарных систем наиболее известна Mac OS X от Apple.

В прошлом код BSD использовался в нескольких проприетарных операционных системах, включая SunOS от Sun Microsystems, Dynix от Sequent, NeXTSTEP от NeXT, Ultrix и OSF/1 AXP (теперь Tru64 UNIX) от DEC. Из них только последняя до сих пор поддерживается. Название SunOS до сих пор применяется в технической документации к Solaris, хотя сама эта система имеет кодовую базу SVR4, отличную от BSD. Части NeXTSTEP стали базой для Mac OS X.

Общая информация

Техническая информация 

Minix - Лицензия: 2005: BSD-3-Clause; http://www.minix3.org/

См. также 
 Операционные системы на основе свободного ПО

Ссылки
 Семейство BSD на DistroWatch

BSD
Сравнение программного обеспечения